«Someone to Call My Lover» — песня, записанная американской певицей Джанет Джексон для её седьмого студийного альбома All for You (2001).

Реакция критики 
Чак Тейлор из Billboard писал, что «Someone to Call My Lover», выпущенная синглом к летнему сезоны, с первого прослушивания оставляла ощущение, что это большой хит. Критик положительно оценил слияние в композиции семпла из хита 1972 года «Ventura Highway» группы «America» и современного бита. Он также положительно оценил включённые в сингл ремиксы от Джермейна Дюпри и дуэта Хекса Гектора и Макса Коула, посчитав, что они оказались настолько удачными, что любой из них можно было сделать оригинальной версией трека.

Список композиций 

European 12" promo single (VSTDJ 1813)
 Side A:
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Remix) — 4:40
 «Someone to Call My Lover» — 4:32
 Side B:
 «Someone to Call My Lover» (Velvet Mix-Jam & Lewis) — 4:46
 «Someone to Call My Lover» (80’s Remix-Jam & Lewis) — 5:08

European CD single (VSCDE 1813)
 «Someone to Call My Lover» (Single Edit) — 4:14
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Remix) — 4:40

European CD maxi single (7243 8 97773 2 1)
 «Someone to Call My Lover» (Single Edit) — 4:14
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Radio Edit) — 3:49
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Remix) — 4:40
 «Someone to Call My Lover» (Velvet Mix) — 4:46
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Club Mix) — 7:48

UK 12" promo single (VSTDJX 1813)
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Club Mix) — 7:48
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Dub Mix) — 6:02

UK 12" single (VST 1813)
 Side A:
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Club Mix) — 7:48
 Side B:
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Remix) — 4:40
 «Someone to Call My Lover» (The Velvet Mix) — 4:46

U.S. 12" promo single (SPRO-16408)
 Side A:
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Remix) — 4:40
 «Someone to Call My Lover» (Album Version) — 4:32
 Side B:
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Instrumental) — 4:40
 «Someone to Call My Lover» (Album Instrumental) — 4:32

U.S. double 12" promo single (SPRO-16404)
 Vinyl one — side A:
 «Someone to Call My Lover» (Album Version) — 4:32
 «Someone to Call My Lover» (Album Instrumental) — 4:32
 Vinyl one — side B:
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Remix) — 4:40
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Instrumental) — 4:40
 Vinyl two — side A:
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Club Vocal Mix) — 7:48
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Radio Vocal Mix) — 3:49
 Vinyl two — side B:
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Dub Mix) — 6:02
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Radio Acappella) — 3:49

U.S. CD single (7243 8 97773 0 7)
UK CD single (VSCDT 1813)
 «Someone to Call My Lover» (Single Edit) — 4:14
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Club Mix) — 7:48
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Remix) — 4:40
 «Someone to Call My Lover» (Video)

Japanese promo CD single (VJCP-12141)
Australian CD single (8977732)
 «Someone to Call My Lover» (Single Edit) — 4:14
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Radio Mix) — 3:49
 «Someone to Call My Lover» (So So Def Remix) — 4:40
 «Someone to Call My Lover» (The Velvet Mix) — 4:46
 «Someone to Call My Lover» (Hex Hector/Mac Quayle Club Mix) — 7:48

French promo CD single (VUSCDJ1813)
 «Someone to Call My Lover» (Single Edit) — 4:14

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Песни 2001 года
Песни Джанет Джексон
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs